Gollin steht für:
 Gollin (Templin), Ortsteil der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Göllin, Ortsteil der Gemeinde Bernitt, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Annegret Gollin (* 1956), deutsche Schriftstellerin
 Fabrizio Gollin (* 1975), italienischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Golin